5 miejscowości w Polsce: 
 Byszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Byszewo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Byszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Byszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Byszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Siemyśl 
 Byszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Zobacz też: Byszewo-Wygoda